Kalbakken (Oslo), een buurt in Oslo
Kalbakken (metrostation), een station van de metro van Oslo